Slither puede hacer referencia a:
 Slither, la pelota utilizada en el deporte hurling;
 Slither, canción de la banda estadounidense Metallica del año 1997;
 Slither, canción de la banda estadounidense Velvet Revolver del año 2004;
 Slither, película de Estados Unidos de 2006, dirigida por James Gunn y conocida en Hispanoamérica como Criaturas rastreras;
 Slither, banda peruana de heavy metal formada en 2014;
 Slither.io, videojuego de navegador masivo en línea publicado en 2016.